Gourmet steht für:
 Gourmet, Bezeichnung für einen Feinschmecker
 Gourmet (Genre),  Genre von japanischen Comics und Animationsfilmen
 Gourmet (Unternehmen), 1975 gegründetes spanisches Familienunternehmen zur Herstellung von Fleischprodukten
 Gourmet (Zeitschrift), ehemalige US-amerikanische Zeitschrift

Gourmet ist der Familienname folgender Personen:
 Olivier Gourmet (* 1963), belgischer Schauspieler